Kagadi (plaats), plaats in Oeganda
 Kagadi (district), district in Oeganda